Pakusari kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Pakusari, administrativ by, Jawa Timur, 
 Kecamatan Pakusari, distrikt, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar